Никола Ескиде је освојио турнир. У финалу је победио Ивана Љубичића резултатом 6:3, 7:6(7:4).

Носиоци 

  Енди Родик (друго коло)
  Рајнер Шитлер (прво коло)
  Марк Филипусис (прво коло)
  Себастијан Грожан (четвртфинале)

 Николас Масу ''(прво коло) 
 Јунес ел Ајнауи ''(прво коло) 
 Тим Хенман ''(полуфинале) 
 Агустин Каљери ''(полуфинале)

Жреб

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 2004.

Отворено првенство Катара у тенису 2004.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно